Harjallinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harjallinen (ö, lat 60,43, long 21,78), Egentliga Finland, Åbo, 
 Harjallinen (ö, lat 60,52, long 21,70), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar